De Reek (waterpoort), een waterpoort in Maastricht
 De Reek (watermolen), een voormalige watermolen in Maastricht